

События 
 Сформирована группа The Beatles
 Выходит первый альбом Адриано Челентано (Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Боб Ньюхарт за «The Button-Down Mind of Bob Newhart»
 «Грэмми» за запись года — Перси Фэйт за тему к фильму «Летний курорт»
 «Грэмми» за песню года — тема к фильму «Исход»
 Лучшая песня согласно журналу Rolling Stone — «Georgia On My Mind» (Рэй Чарльз)
 Лучшая песня согласно журналу Огонёк — «Враги сожгли родную хату» (Марк Бернес)

Выпущенные альбомы 
 Adriano Celentano con Giulio Libano e la sua orchestra (Адриано Челентано)
 Furore (Адриано Челентано)
 Giant Steps (Джон Колтрейн)
 That's My Story (Джон Ли Хукер)
 House of the Blues (Джон Ли Хукер)
 I’m John Lee Hooker (Джон Ли Хукер)
 The Country Blues of John Lee Hooker (Джон Ли Хукер)
 Travelin' (Джон Ли Хукер)
Testifying (Ларри Янг)
 Elvis Is Back! (Элвис Пресли)
 Anuradha (Рави Шанкар)
 G.I. Blues (Элвис Пресли)
 His Hand in Mine (Элвис Пресли)
 Genius + Soul = Jazz (Рэй Чарльз)
 Ella Wishes You a Swinging Christmas (Элла Фицджеральд)
 Hello, Love (Элла Фицджеральд)
 Ella Fitzgerald Sings Songs from “Let No Man Write My Epitaph” (Элла Фицджеральд)
 Nice 'n' Easy (Фрэнк Синатра)
 Rockin’ at the Hops (Чак Берри)

Продажи 
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — тема из фильма «Летний курорт» (Перси Фэйт)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — «It’s Now or Never» (Элвис Пресли)
 Самая продаваемая пластинка в СССР — «Московские окна» (Ирина Бржевская)
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — звуковая дорожка к мюзиклу «Звуки музыки» (Джули Эндрюс и др.)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — звуковая дорожка к фильму «Тихоокеанская история»

Родились

Январь 
 4 января — Майкл Стайп — американский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы R.E.M.
 8 января —  — американский джазовый барабанщик
 19 января — Семён Мильштейн (ум. ) — советский и российский трубач

Февраль 
 16 февраля —  — британский музыкант и автор песен, основатель и гитарист группы Def Leppard
 19 февраля —  — американский исполнитель хип-хопа, участник группы Grandmaster Flash and the Furious Five

Март 
 13 марта — Адам Клейтон — британский и ирландский музыкант, бас-гитарист группы U2
 14 марта — Олег Кацура (ум. ) — советский и российский певец и музыкант

Апрель 
 23 апреля — Стив Кларк (ум. ) — британский музыкант и автор песен, гитарист группы Def Leppard
 26 апреля — Роджер Тейлор — британский музыкант, барабанщик группы Duran Duran

Май 
 10 мая — Боно — ирландский певец, музыкант и автор песен, вокалист группы U2
 24 мая —  — британский музыкант, клавишник группы Dire Straits
 27 мая — Александр Башлачёв (ум. ) — советский поэт и автор-исполнитель
 30 мая — Хания Фархи (ум. ) — советская и российская эстрадная певица, актриса и композитор

Июнь 
 1 июня — Саймон Гэллап — британский музыкант, басист группы The Cure
 6 июня
 Пелле Альсинг (ум. ) — шведский музыкант, барабанщик группы Roxette
 Стив Вай — американский гитарист и композитор
 20 июня — Джон Тейлор — британский музыкант, бас-гитарист группы Duran Duran

Июль 
 3 июля — Винс Кларк — британский музыкант и автор песен, основатель групп Depeche Mode, Yazoo и Erasure
 5 июля — Меир Банай (ум. ) — израильский певец, композитор и поэт-песенник
 28 июля — Джонатан Голд (ум. ) — американский музыкальный и ресторанный критик

Август 
 1 августа
 Chuck D — американский рэпер, участник группы Public Enemy
  — американский рэпер, участник группы Public Enemy
 4 августа — Штефан Кауфманн — немецкий музыкант, барабанщик группы Accept
 14 августа — Сара Брайтман — британская певица (сопрано) и актриса
 26 августа — Александр Лебедев-Фронтов (ум. ) — советский и российский художник и музыкант

Сентябрь 
 3 сентября — Перри Бэмоунт — британский музыкант, клавишник, гитарист и басист группы The Cure
 9 сентября — Вадим Степанцов — советский и российский певец, музыкант и автор песен, лидер группы «Бахыт-Компот»
 20 сентября —  (ум. ) — американский исполнитель хип-хопа, участник группы Grandmaster Flash and the Furious Five
 29 сентября — Уильям Рифлин (ум. ) — американский музыкант-мультиинструменталист

Октябрь 
 4 октября — Лариса Белогурова (ум. ) — советская и российская актриса, певица и танцовщица
 27 октября — Олег Брыжак (ум. ) — советский и немецкий оперный певец (бас, баритон)

Ноябрь 
 12 ноября — Моран (ум. ) — бельгийская певица
 19 ноября — Мэтт Сорум — американский музыкант, барабанщик групп Guns N’ Roses и Velvet Revolver
 24 ноября — Армен Григорян — советский и российский певец, музыкант и автор песен, основатель, вокалист и ритм-гитарист группы «Крематорий»

Декабрь 
 2 декабря —  — британский музыкант и автор песен, основатель и басист группы Def Leppard
 9 декабря — Иван Вишневский (ум. ) — советский и российский композитор и музыкальный журналист
 13 декабря — Василий Кан (ум. ) — советский и российский трубач, дирижёр и музыкальный педагог

Скончались 
 1 марта — Флорика Кристофоряну (73) — румынская оперная певица (драматическое сопрано, меццо-сопрано)
 17 апреля — Эдди Кокран (21) — американский певец, гитарист и композитор
 29 апреля — Пётр Алексеев (67) — советский домрист и дирижёр
 6 мая — Пал Абрахам (67) — венгерский композитор и дирижёр
 24 июля — Ханс Альберс (68) — немецкий актёр и эстрадный певец
 23 августа — Оскар Хаммерстайн II (65) — американский писатель, сценарист, продюсер и поэт-песенник

См. также